Чемпіонат України 2006 року з регбі-15.

Суперліга

Див. також 
Чемпіонат України з регбі

Спортивні події 2006
2006 в українському спорті